Кампо Сан Фелипе има више значења:

 Кампо Сан Фелипе (Емилијано Запата), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Кампо Сан Фелипе (Салвадор Алварадо), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику